Газпром-Югра:
 «Газпром-Югра» — волейбольный клуб из Сургута.
 «Газпром-Югра» — мини-футбольный клуб из Югорска.